Franz von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Franz Anton von Hohenzollern-Haigerloch (1657–1702), Graf von Hohenzollern-Haigerloch, siehe Franz Anton (Hohenzollern-Haigerloch)
 Franz Wilhelm von Hohenzollern-Berg (1704–1737), Graf von Berg-’s-Heerenberg
 Franz Wolfgang von Hohenzollern (1483/84–1517), Graf von Haigerloch, siehe Franz Wolfgang (Hohenzollern)